

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Radomice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń 
 Radomice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Radomice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Radomice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września